Mit Konvergenzzone bezeichnet man 
 Einen Bereich der Atmosphäre, in dem die Luft großflächig aufsteigt. Siehe Innertropische Konvergenzzone
 Ein Phänomen der Schallausbreitung unter Wasser. Siehe Konvergenzzone (Schall)